Ко́льчатый уда́в () — представитель семейства Ложноногие змеи.

Описание 
Не ядовит. Достигает длины в 100 см. Ведёт древесный образ жизни. Питается птицами.

Распространение 
Обитает в восточной Гватемале Центральной Америки, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, а также — в тихоокеанском районе Колумбия и северо-западной части Эквадора в Южной Америке.

Подвиды 
 C. a. annulatus (Cope, 1875) — северный подвид
 C. a. blombergi (Rendahl & Vestergren, 1940) — эквадорский подвид
 C. a. colombianus (Rendahl & Vestergren, 1940) — колумбийский подвид

Примечания 

Ложноногие
Животные, описанные в 1875 году
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Пресмыкающиеся Южной Америки